Кастель-д’Аяно () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Болонья.

Население составляет 1989 человек (2008 г.), плотность населения — 44 чел./км². Занимает площадь 45 км². Почтовый индекс — 40034. Телефонный код — 051.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20040325174159/http://www.comunedicasteldaiano.it/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
http://www.istat.it/english/